

Patronyme 

 Jan Tratnik (1990-), coureur cycliste slovène ;
 Suzana Tratnik (1963-), écrivaine, traductrice, militante lesbienne et sociologue slovène.